Le nom de grande région est utilisée pour :
 les grandes régions, groupements de cantons suisses ;
 les grandes régions de Suède ou Landsdelar, anciennes régions historiques de la Suède ;
 les grandes régions de Norvège ou Landsdel, régions non-administratives de la Norvège ;
 la Grande Région, espace de coopération transfrontalière autour du Luxembourg, du Land de Sarre, du Land de Rhénanie-Palatinat, de la Lorraine et de la Wallonie.